Després, Desprès oder Despres ist der Familienname folgender Personen:

 Ambroise Després, französischer Prefekt
 Azarie Couillard-Després (1876–1939), kanadischer Historiker
 Bernadette Després (* 1941), französische Comicautorin
 Cyril Despres (* 1974), französischer Enduro- und Rallye-Raid-Fahrer
 F. Després, belgischer Fechter
 Fernand Desprès (1879–1949), französischer Journalist
 Jacques Després (* 1966), französischer Illustrator
 Jean Després (1889–1980), französischer Schmuckdesigner
 Joseph Desprès (1753–1834), französischer Politiker, Ritter der Ehrenlegion
 Julien Desprès (* 1983), französischer Ruderer
 Michel Després (* 1957), kanadischer Politiker
 Philippe Desprès (* 1961), französischer Virologe
 Rémi Després (* 1943), französischer Kommunikationsingenieur
 Robert Després (1924–2016), kanadischer Unternehmer
 Ronald Després (* 1935), kanadischer Musiker und Dichter
 Rose Després (* 1945), kanadische Musikerin
 Simon Després (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Suzanne Desprès (1875–1951), französische Schauspielerin

Siehe auch:

 Desprez